LG Arena (KM900), een telefoon
 Resorts World Arena, een multifunctionele arena welke van 2009 tot 2014 de naam LG Arena droeg